Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Пем Шрайвер виграла титул, перемігши у фіналі Гелену Сукову з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Пем Шрайвер (переможниця)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Гелена Сукова (фінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Лариса Савченко (півфінал)
  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Патті Фендік (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1988
Pan Pacific Open, одиночний розряд